Гоггин () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1941) — игрок в австралийский футбол и тренер, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Джелонг» (1963), брат Мэтта Гоггина.
  — американский драматург, композиторр и музыкант.
  (род. 1994) — ирландский регбист, полуфиналист турнира «Про 14» в составе клуба «Манстер» (2018, 2019).
  (1938—1972) — игрок в австралийский футбол, игрок Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Джелонг», брат Билла Гоггина.
  (род. 1974) — австралийский гольфист, финалист чемпионата Ассоциации профессиональных гольфистов Австралии (2005, 2008) и открытых чемпионатов Франции (1998) и Австралии (2008).
 Гоггин, Терри — австралийский дипломат, посол Австралии в Иордании (1986—1989).
  (1906 — ?) — американский гольфист, финалист чемпионата Ассоциации профессиональных гольфистов США (1933).
  (1807—1870) — американский политик, член Палаты представителей (1847—1849).
  (род. 1945) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Атланта Брэйвз».

См. также